ASUS Open  — соревнования по киберспорту, проводившиеся с 2003 по 2013 годы.

Турнир проводился четыре раза в год (раз в три месяца) и собирал лучших игроков России, Украины и Белоруссии. ASUS Open был признан официальным турниром во всём киберспортивном мире, и помимо игроков из ближнего зарубежья, в нём принимали участие прогеймеры Финляндии, Швеции, Германии, Кореи и других стран. Главными спонсорами турнира являлись компании ASUS и Intel, официальным информационным партнёром — российский киберспортивный портал Cyberfight.ru.

Игры 
Игровые дисциплины на каждом турнире разные. Они выбираются на усмотрение организаторов, которые в свою очередь учитывают мнение геймеров. Почти на каждом состязании присутствуют игры серий Quake, Counter-Strike и WarCraft.

В разные годы на чемпионатах ASUS Open проводились турниры в следующих дисциплинах:
 Counter-Strike 1.6 (Winter 2004 — Winter 2011)
 Counter-Strike: Source (Winter 2008, Winter 2010, Summer 2010)
 Quake 3 (Winter 2003 — Autumn 2005, Autumn 2006 — Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009 — Autumn 2009)
 Quake 4 (Autumn 2005 — Summer 2006, Summer 2007)
 QuakeWorld (Spring 2004)
 Quake Live (Winter 2010 — Winter 2011)
 FIFA (Summer 2005 — Autumn 2005, Spring 2006 — Autumn 2006, Summer 2007 — Spring 2008, Winter 2009 — Spring 2010)
 Warcraft 3 (Summer 2003 — Winter 2004, Summer 2004 — Autumn 2005, Spring 2006 — Autumn 2006, Spring 2007 — Autumn 2007, Spring 2008 — Summer 2008, Spring 2009 — Summer 2009)
 DotA (Summer 2005 — Autumn 2005, Winter 2007 — Spring 2009, Autumn 2009 — Winter 2011)
 Starcraft: Broodwar (Autumn 2004, Spring 2005 — Autumn 2005, Spring 2006 — Autumn 2006, Summer 2007 — Autumn 2007, Spring 2008 — Summer 2008, Spring 2009 — Autumn 2009)
 Starcraft 2 (Autumn 2010 — Winter 2011)
 Need For Speed
 Need for Speed: Underground 2 (Summer 2005)
 Need for Speed: Most Wanted (Autumn 2005, Spring 2006 — Summer 2006)
 Need for Speed: Carbon (Summer 2007)
 Unreal Tournament 2003 (Spring 2003)
 Unreal Tournament 2004 (Autumn 2004, Summer 2005 — Autumn 2005, Autumn 2006)
 Team Fortress II (Summer 2008)
 Call of Duty 4 (Summer 2008 — Winter 2009)
 Painkiller (Summer 2004 — Autumn 2004)

Прошедшие турниры 
За восемь лет существования состоялось 32 турнира серии ASUS Open:

ASUS Cup Winter 2003 
ASUS Cup Winter 2003 — первый турнир серии ASUS Cup. Проводился только в одной дисциплине Quake III. Финал прошёл в Москве с 25 по 26 января 2003 года. В качестве призов выступали видеокарты компании ASUS. Всего в турнире приняло участие 116 участников.

ASUS Cup Spring 2003 
ASUS Cup Spring 2003 — второй турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Unreal Tournament 2003 и Quake III. Финал проведен в Москве с 31 мая по 1 июня 2003 года. Призовой фонд составил одну тысячу долларов и видеокарты компании ASUS для чемпионов. Всего в турнире приняло участие 48 участников.

ASUS Cup Summer 2003 
ASUS Cup Summer 2003 — третий турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Warcraft III: TFT и Quake III. Финал проведен в Москве с 30 по 31 августа 2003 года. Призовой фонд составил две тысячи двести двадцать долларов и видеокарты компании ASUS для чемпионов. Всего в турнире приняло участие 174 участника.

ASUS Cup Winter 2004 
ASUS Cup Winter 2004 — четвёртый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike, Quake III и Warcraft III. Финал проведен в Москве с 27 по 29 февраля 2004 года. Призовой фонд составил четыре тысячи шестьсот долларов и видеокарты компании ASUS для чемпионов. Всего в турнире приняло участие 353 участника.

ASUS Cup Spring 2004 
ASUS Cup Spring 2004 — пятый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Quake III и QuakeWorld. Финал проведен в Москве с 29 по 30 мая 2004 года. Призовой фонд составил три тысячи девятьсот долларов и видеокарты компании ASUS для чемпионов. Всего в турнире приняло участие 485 участников.

ASUS Cup Summer 2004 
ASUS Cup Summer 2004 — шестой турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike, Quake III, Warcraft III: TFT и Painkiller. Финал проведен в Москве с 28 по 29 августа 2004 года. Призовой фонд составил шесть тысяч долларов. Всего в турнире приняло участие 500 участников.

ASUS Cup Autumn 2004 
ASUS Cup Autumn 2004 — седьмой турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike, Quake III, Warcraft III: TFT, Painkiller, Starcraft: Broodwar и Unreal Tournament 2004. Финал проведен в Москве с 26 по 28 ноября 2004 года. Призовой фонд составил семь тысяч пятьсот долларов. Всего в турнире приняло участие 500 участников.

ASUS Cup Winter 2005 
ASUS Cup Winter 2005 — восьмой турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike, Quake III и Warcraft III: TFT. Финал проведен в Москве с 27 по 28 февраля 2005 года. Призовой фонд составил восемь тысяч шестьсот долларов. Всего в турнире приняло участие 2000 участников.

ASUS Cup Spring 2005 
ASUS Cup Spring 2005 — девятый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike, Quake III, Warcraft III: TFT и Starcraft: Broodwar. Финал проведен в Москве с 21 по 22 мая 2005 года. Призовой фонд составил двести двадцать тысяч рублей. Всего в турнире приняло участие 2500 участников.

ASUS Cup Summer 2005 
ASUS Cup Summer 2005 — десятый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike, DotA, Quake III, Unreal Tournament 2004, Starcraft: Broodwar, FIFA 2005 и Need for Speed: Underground 2. Финал проведен в Москве с 20 по 21 августа 2005 года. Призовой фонд составил триста тысяч рублей. Всего в турнире приняло участие 3000 участников.

ASUS Cup Autumn 2005 
ASUS Cup Autumn 2005 — одиннадцатый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike, Quake III, Warcraft III: TFT и Starcraft: Broodwar. Финал проведен в Москве с 26 по 27 ноября 2005 года. Призовой фонд составил четыреста тысяч рублей. Всего в турнире приняло участие 3000 участников.

ASUS Cup Winter 2006 
ASUS Cup Winter 2006 — двенадцатый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6 и Quake 4. Финал проведен в Москве с 24 по 25 февраля 2006 года. Призовой фонд составил шестьсот шестьдесят тысяч рублей. Всего в турнире приняло участие 3000 участников.

ASUS Cup Spring 2006 
ASUS Cup Spring 2006 — тринадцатый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, WarCraft III, Quake 4, Starcraft: Broodwar, FIFA 2006 и Need for Speed: Most Wanted. Финал проведен в Москве с 26 по 28 мая 2006 года. Призовой фонд составил один миллион рублей. Всего в турнире приняло участие более 6000 участников.

ASUS Cup Summer 2006 
ASUS Cup Summer 2006 — четырнадцатый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, WarCraft III, Quake 4, Starcraft: Broodwar, FIFA 2006 и Need for Speed: Most Wanted. Финал проведен в Москве с 25 по 27 августа 2006 года. Призовой фонд составил один миллион рублей. Всего в турнире приняло участие более 6000 участников.

ASUS Cup Autumn 2006 
ASUS Cup Autumn 2006 — пятнадцатый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, WarCraft III, FIFA 2007, Starcraft: Broodwar, Quake 3 и Unreal Tournament 2004. Финал проведен в Москве с 24 по 26 ноября 2006 года. Призовой фонд составил один миллион рублей. Всего в турнире приняло участие более 6000 участников.

ASUS Cup Winter 2007 
ASUS Cup Winter 2007 — шестнадцатый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6 и DotA. Финал проведен в Москве с 24 по 25 февраля 2007 года. Призовой фонд составил семьсот пятьдесят тысяч рублей.

ASUS Cup Spring 2007 
ASUS Cup Spring 2007 — семнадцатый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, WarCraft III: DOTA, WarCraft III и Quake 3. Финал проведен в Москве с 26 по 27 мая 2007 года. Призовой фонд составил восемьсот пятьдесят тысяч рублей.

ASUS Cup Summer 2007 
ASUS Cup Summer 2007 — восемнадцатый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, WarCraft III: DOTA, Warcraft III: TFT, FIFA 2007, Starcraft: Broodwar, Need for Speed, Quake 3 и Quake 4. Финал проведен в Москве с 25 по 26 августа 2007 года. Призовой фонд составил один миллион рублей. Всего в турнире приняло участие более 10 000 участников.

ASUS Cup Autumn 2007 
ASUS Cup Autumn 2007 — девятнадцатый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, WarCraft III: DOTA, Warcraft III: TFT, FIFA 2008, Starcraft: Broodwar и Quake 3. Финал проведен в Москве с 24 по 25 ноября 2007 года. Призовой фонд составил один миллион рублей.

ASUS Cup Winter 2008 
ASUS Cup Winter 2008 — двадцатый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, WarCraft III: DOTA, FIFA 2008 и Quake 3. Финал проведен в Москве с 23 по 24 февраля 2008 года. Призовой фонд составил восемьсот пятьдесят тысяч рублей.

ASUS Cup Spring 2008 
ASUS Cup Spring 2008 — двадцать первый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, DotA, FIFA 08, Quake 3, Warcraft III: TFT и Starcraft: Broodwar. Финал проведен в Москве с 17 по 18 и с 24 по 25 мая 2008 года. Призовой фонд составил один миллион рублей.

ASUS Cup Summer 2008 
ASUS Cup Summer 2008 — двадцать второй турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, WarCraft III: DOTA, Warcraft III: TFT, Starcraft: Broodwar, Team Fortress II и Call of Duty 4. Финал проведен в Москве с 23 по 24 и с 30 по 31 августа 2008 года. Призовой фонд составил один миллион рублей.

ASUS Cup Autumn 2008 
ASUS Cup Autumn 2008 — двадцать третий турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, WarCraft III: DOTA, Call of Duty 4 и Quake 3. Финал проведен в Москве с 15 по 16 и с 29 по 30 ноября 2008 года. Призовой фонд составил один миллион рублей.

ASUS Cup Winter 2009 
ASUS Cup Winter 2009 — двадцать четвёртый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, WarCraft III: DOTA, Call of Duty 4, FIFA 2009, PES 2009. Финал проведен в Москве с 21 по 22 февраля и с 28 февраля по 31 марта 2009 года. Призовой фонд составил один миллион рублей.

ASUS Cup Spring 2009 
ASUS Cup Spring 2009 — двадцать пятый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, WarCraft III: DOTA, FIFA 2009, PES 2009, Quake 3, Warcraft III, Starcraft. Финал проведен в Москве с 23 по 24 и с 30 по 31 мая 2009 года. Призовой фонд составил один миллион рублей.

ASUS Cup Summer 2009 
ASUS Cup Summer 2009 — двадцать шестой турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, FIFA 2009, PES 2009, Quake 3, Warcraft III, Starcraft. Финал проведен в Москве с 22 по 23 и 29 августа 2009 года. Призовой фонд составил один миллион рублей.

ASUS Cup Autumn 2009 
ASUS Cup Autumn 2009 — двадцать седьмой турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, WarCraft III: DOTA, FIFA 2010, PES 2010, Quake 3, Starcraft: Broodwar. Финал проведен в Москве с 21 по 22 и с 28 по 29 ноября 2009 года. Призовой фонд составил восемьсот тридцать тысяч рублей.

ASUS Cup Winter 2010 
ASUS Cup Winter 2010 — двадцать восьмой турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, WarCraft III: DOTA, FIFA 2010, PES 2010, Quake Live. Финал проведен в Москве с 20 по 23 февраля 2010 года. Призовой фонд составил восемьсот тысяч рублей.

ASUS Cup Spring 2010 
ASUS Cup Spring 2010 — двадцать девятый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, WarCraft III: DOTA, FIFA 2010, Quake Live. Финал проведен в Москве с 22 по 23 мая 2010 года. Призовой фонд составил пятьсот двадцать пять тысяч рублей.

ASUS Cup Summer 2010 
ASUS Cup Summer 2010 — тридцатый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, WarCraft III: DOTA, Quake Live. Финал проведен в Москве и Киеве 22 и с 28 по 29 августа 2010 года. Призовой фонд составил восемьсот тысяч рублей.

ASUS Cup Autumn 2010 
ASUS Cup Autumn 2010 — тридцать первый турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, WarCraft III: DOTA, Quake Live, Starcraft 2. Финал проведен в Москве 20 и с 27 по 28 ноября 2010 года. Призовой фонд составил шестьсот пятдесят тысяч рублей.

ASUS Cup Winter 2011 
ASUS Cup Winter 2011 — тридцать второй турнир серии ASUS Cup. Проводился в дисциплинах Counter-Strike 1.6, WarCraft III: DOTA, Quake Live, Starcraft 2. Финал проведен в Москве 20 и с 26 по 27 февраля 2011 года. Призовой фонд составил шестьсот семьдесят пять тысяч рублей.

ASUS Cup Spring 2011 
ASUS Cup Spring 2011 — турнир серии ASUS Cup, финал которого проводился 22 и 28-29 мая 2011 года в Киеве и Москве. Игроки соревновались в дисциплинах Counter-Strike 1.6, WarCraft III: DOTA, Quake Live и Starcraft 2.

ASUS Cup 2011 — final battle of the year 
Финал турнира выпадает на 30 июля (в Москве) и 13-14 августа (в Киеве) 2011 года. Общий призовой фонд составлял 625 000 рублей.

Ссылки

Примечания